Дус () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Дус, Симон ван дер (1653-1717) — нидерландский художник-пейзажист периода золотого века Голландии.
 Дус, Якоб ван дер (1623-1673) — нидерландский художник периода золотого века Голландии.